Función beta puede referirse a los siguientes términos:

Función beta de Euler, integral de primera especie de Euler.
Función beta de Dirichlet, función L de Dirichlet, concretamente la función L para el carácter alternado de periodo cuatro.
Función beta (física), en física, función que mide la dependencia de la fuerza de una interacción en relación con la energía.